Аргирозавр () — род травоядных динозавров из группы титанозавров, живших во времена верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современной Аргентины. Включает единственный Типовой вид — Argyrosaurus superbus. Род и вид описаны палеонтологом Ричардом Лидеккером в 1893 году.

Родовое название Argyrosaurus образовано от  — «серебро» и  — «ящер», буквально — «серебряный ящер», потому что ископаемые останки обнаружены в Аргентине, название которой также происходит от слова «серебро».

Аргирозавр являлся одним из крупнейших динозавров, длиной до 20—30 метров и весом до 80 тонн.

Примечания 

Титанозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 1893 году